Гашка — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Гашка, Игнас (2 октября 1891 — 6 апреля 1973) — советский государственный и партийный деятель.
 Гашка, Ян Михал (13 сентября 1778 — 27 января 1854) — католический священник, серболужицкий писатель и поэт.